Heiko Gerber, footballeur allemand
 Heiko Westermann, footballeur allemand
 Heiko Maas, homme politique allemand
 Heiko Schaffartzik, joueur allemand de basket-ball
 Heiko Herrlich, ancien footballeur international allemand
 Heiko Fipper, réalisateur de films allemand
 Heiko Laux, producteur allemand
 Heiko Szonn, coureur cycliste allemand
 Heiko Hunger, sauteur à ski allemand
 Heiko Butscher, footballeur allemand
 Heiko Scholz, footballeur allemand reconverti entraineur
 Heiko Grobenstieg, coureur cycliste paraguayen

Titres 
 Heiko, un court métrage de David Bonneville sorti en 2008.

Voir aussi